Drezna může být:
 Drezna (město) – město v Moskevské oblasti v Rusku
 Drezna (přítok Kljazmy) – říčka v Moskevské oblasti v Rusku, pravý přítok Kljazmy
 Drezna (přítok Medvedicy) – říčka v Tverské oblasti v Rusku, levý přítok Medvedicy